Peachland, une ville américaine de Caroline du Nord
Peachland, une municipalité canadienne de Colombie-Britannique